Фруктовая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Фруктовая улица — улица в посёлке Дальний Советского района Казани.
 Фруктовая улица — улица в Москве.